Niemcy:
 Sontheim – dzielnica Heilbronnu
 Sontheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Sontheim an der Brenz – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heidenheim

Osoby:
 Heinrich Sontheim – niemiecki wokalista

Zobacz też:
 Sondheim
 Sontheim-Niederstotzingen